Europese weg 962
 Zout van Aspartaam
 Zout van Acesulfaam-K